Про-Лига Тринидада и Тобаго сезона 2018 — 20-й розыгрыш чемпионата Тринидада и Тобаго по футболу, основанного в 1999 году. Турнир начался 10 августа и завершился 7 декабря 2018 года. В нём принимало участие 10 команд. «Норт-Ист Старз» защищал титул чемпиона сезона 2017. Победителем турнира стал клуб «Дабл-Ю Коннекшн», опередивший «Сентрал» на 1 очко. Для команды из Марабеллы этот титул стал шестым по счёту и первым с 2013 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

‎Тринидад и Тобаго
Футбол на Тринидаде и Тобаго
2018 год в Тринидаде и Тобаго‎